Ева Грам Шьолдагер (; род. 8 мая 1966 года, Орхус, Дания) — датская актриса. Съёмки её первого фильма проходили в период, когда Еве Грам было 13-15 лет, дабы показать изменения в физическом и эмоциональном плане девочки. В 1998 году Ева получила психологическое образование в Орхусском университете. У Евы Грам есть муж и дети.

Фильмография

Ссылки 
 
 Ева Грам Шьолдагер  на сайте КиноПоиск

Актрисы Дании
Дети-актёры Дании
Родившиеся в Орхусе
Актрисы XX века